Bay County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Bay County (Florida)
Bay County (Michigan)